Aeoline oder Aeolina (vom altgriechischen Gott des Windes, Aiolos) ist:

 der Name mehrerer Musikinstrumente, die durchschlagende Zungen verwenden, siehe Aeoline (Musikinstrument)
 der Name eines Registers bei der Orgel, siehe auch Liste von Orgelregistern
 beim Harmonium der Name eines leisen Durchschlagzungen-Registers.